Das FiSH Filmfestival im StadtHafen Rostock (kurz: FiSH) ist seit 2004 das Frühlingsevent der jungen deutschen Filmszene. FiSH ist Kurzfilmfestival-Nachfolger des BDFA-Bundeswettbewerbs Junger Film in Rostock. Das Festival wird vom Institut für neue Medien gGmbH veranstaltet und organisiert und findet jedes Frühjahr im Stadthafen in Rostock statt, Hauptspielort sind der M.A.U. Club und das Lichtspieltheater Wundervoll (Li.Wu).

Das FiSH besteht aus den fünf Programmteilen: dem Bundeswettbewerb Junger Film, dem internationalen Ostseeraumwettbewerb OFFshorts, dem Medienkompetenz-Preis Mecklenburg-Vorpommern, dem Musikvideopreis PopFiSH, den SehSternen, sowie diversen anderen Rahmenveranstaltungen.

Bei dem bundesweiten Wettbewerb Junger Film nehmen aktuelle Kurzfilme mit maximal 30 Minuten Laufzeit teil. Die teilnehmenden Filmschaffenden müssen unter 27 Jahre alt sein. Seit 2005 wirft FiSH einen Blick auf die junge Filmszene eines Ostsee-Anrainerstaates. Im Jahr 2020 startet hieraus der baltische Kurzfilmwettbewerb OFFshorts – Young Baltic Cinema für Filmschaffende bis 26 Jahren im Südbaltikum. Dazu kooperiert FiSH mit Partnerfestivals wie dem Novemberfestivalen (Schweden), dem NextFilmFestival (Dänemark) oder dem Nordic Youth Film Festival (Norwegen).

Der Medienkompetenz-Preis Mecklenburg-Vorpommern wird alljährlich von der Bildungsministerin zusammen mit der Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern vergeben und zeichnet innovative Medienprojekte im Land aus. Seit 2014 wird das beste Musikvideo des Landes Mecklenburg-Vorpommern mit dem PopFiSH prämiert. Im Programmteil SehSterne werden Kurz- und Langspielfilme, Dokumentationen sowie Reportagen aus und über Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland und dem Ostseeraum aufgeführt. Der Landesverband Filmkommunikation vergab außerdem den Findlingspreis auf dem Filmfestival.

Jury 
Die Jury-Entscheidung findet nicht, wie üblich, unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Nach der Filmvorführung diskutieren die Jurymitglieder öffentlich über jeden Film. Auch die Vergabe der Jurypreise findet nach öffentlicher Abstimmung statt.

Jurymitglieder der letzten Jahre waren unter anderem Robert Thalheim, Andreas Dresen und Jenni Zylka.

Preisträgerinnen

Weblinks 
 Offizielle Seite des Filmfestivals

Filmfestival in Mecklenburg-Vorpommern
Veranstaltung in Rostock
Rostocker Hafen
Stadtmitte (Rostock)
Erstveranstaltung 2004
Darstellende Kunst (Rostock)